Galt ou GALT est un nom propre, un sigle ou une abréviation qui peut désigner :

Toponyme

Canada 
 Galt, en Ontario, qui fait aujourd'hui partie de Cambridge

États-Unis 
 Galt (Californie)
 
 Galt (Iowa)
 
 Galt (Missouri)

Mongolie 
 Galt, un Sum (district) de la province de Khövsgöl.

Nom de personnes

Patronyme 

 Alexander Tilloch Galt1817-1892), homme d'affaires et un homme politique anglo-canadien
 John Galt (1779-1839), homme d'affaires, homme politique, écrivain et romancier écossais

Personnage de fiction 
 John Galt, personnage du roman d'Ayn Rand intitulé La Grève

Sigles et acronymes 
 GALT, Galactose-1-phosphate uridylyltransférase
 GALT, Tissu lymphoïde associé au tube digestif (en anglais gut-associated lymphoid tissue)

Voir aussi 
 Taxe Cayley-Galt